Carlos Pellegrini puede hacer referencia a:

 personas:
Carlos Pellegrini (1846-1906), presidente de Argentina entre 1890 y 1892.
Charles Henri Pellegrini (1800-1875), ingeniero y pintor francés, padre del presidente argentino.
Carlo Pellegrini (1838-1889), caricaturista italiano.
 arquitectura:
Edificio Carlos Pellegrini, en la ciudad de Buenos Aires.
 deporte:
Gran Premio Carlos Pellegrini, premio hípico argentino.
 educación:
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en la ciudad de Buenos Aires.
 localidades y divisiones administrativas:
Carlos Pellegrini, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
Colonia Carlos Pellegrini, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 transporte:
Estación Carlos Pellegrini, en la red de subterráneos de Buenos Aires.